Goldwater Women’s Tennis Classic 2012 — профессиональный женский теннисный турнир. Игрался на открытых кортах с хардовым покрытием.

Соревнования прошли в Финиксе, США, с 5 по 11 ноября.

Первым номером посева в одиночном соревновании стала Камила Джорджи (№ 79 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Мэдисон Киз выигрывает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.
 Мария Санчес уступает 2й финал за карьеру в туре федерации.

Парный разряд

Факты 
 Жаклин Како выигрывает 4й титул в сезоне и 6й за карьеру в туре федерации.
 Натали Плускота выигрывает 2й титул в сезоне и 3й за карьеру в туре федерации.

Ссылки 
 Сайт теннисного клуба

См. также 
 Goldwater Women's Tennis Classic

 Цикл женских турниров ITF 2012

США
Теннис
Ноябрь 2012 года
2012